Great Bend ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Great Bend (Kansas)
 Great Bend (New York)
 Great Bend (North Dakota), im Richland County
 Great Bend (Ohio)
 Great Bend (Pennsylvania)

Siehe auch
 Great Bend Township